Racovița ist der Name folgender Orte in Rumänien:

Racovița (Argeș), ein Ortsteil in der Stadt Mioveni, Kreis Argeș
Racovița (Brăila), eine Gemeinde im Kreis Brăila
Racovița (Sibiu), eine Gemeinde im Kreis Sibiu
Racovița (Timiș), eine Gemeinde im Kreis Timiș
Racovița (Vâlcea), eine Gemeinde im Kreis Vâlcea
Racovița (Dâmbovița), ein Dorf in der Gemeinde Bucșani, Kreis Dâmbovița
Racovița (Dolj), ein Dorf in der Gemeinde Braloștița, Kreis Dolj
Racovița (Gorj), ein Dorf in der Gemeinde Polovragi, Kreis Gorj
Racovița (Olt), ein Dorf in der Gemeinde Voineasa, Kreis Olt
Racovița (Vaslui), ein Dorf in der Gemeinde Gârceni, Kreis Vaslui
Racovița (Vâlcea), ein Dorf in der Gemeinde Budești, Kreis Vâlcea

Racovița ist der Name von:

 Racovița (Fluss), ein Nebenfluss des Olt, der im Făgăraș-Gebirge im Kreis Brașov entspringt.

siehe auch:
Racoviță